Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 2011 () проводился в городе Лондон (Онтарио) c 5 по 13 марта 2011 года. Турнир проводился в 82-й раз. В Онтарио чемпионат проводился в 30-й раз, в Лондоне — во 2-й раз.

Победитель получал право представлять Канаду (как «команда Канады»; ) на чемпионате мира 2011, который проходил в марте—апреле 2011 в городе Реджайна (Канада).

Впервые на чемпионате проводился матч за бронзовую медаль.

В турнире приняло участие 12 команд, представляющих провинции и территории Канады.

Чемпионом стала (27-й раз в истории чемпионатов) команда, представляющая провинцию Манитоба (для скипа команды Джеффа Стоутона это была 3-я победа — ранее он побеждал на чемпионатах  и  годов), выигравшая в финале у команды, представляющей провинцию Онтарио (скип Гленн Ховард). Бронзовые медали завоевала команда, представляющая провинцию Ньюфаундленд и Лабрадор (скип Брэд Гушу), победившая в матче за 3-е место команду, представляющую провинцию Альберта (скип Кевин Мартин).

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе 12 команд играют между собой по круговой системе в один круг. Четыре лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по системе Пейджа: две лучшие команды по итогам группового раунда проводят матч за прямое попадание в финал (плей-офф-1). 3-я и 4-я команды играют за выход в полуфинал (плей-офф-2). В полуфинале встречаются проигравший в первом матче и победивший во втором. В финале золотые награды оспаривают победители плей-офф-1 и полуфинала. Бронзовые медали разыгрывают проигравшие в полуфинале и в плей-офф-2.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом; данные о тренерах взяты из )

Результаты соревнований 
Время начала матчей указывается по UTC−5 (EST).

Групповой этап 
Турнирная таблица после завершения группового этапа

Статистика после завершения группового этапа

 команды, выходящие в плей-офф

 Команда Ньюфаундленда и Лабрадора поставлена на 1-е место из-за её побед над командами Манитобы и Альберты.
 Команда Манитобы поставлена на 2-е место из-за её победы над командой Альберты.

Плей-офф

Четвертьфиналы 
1-я команда против 2-й

11 марта, 19:30

3-я команда против 4-й

12 марта, 14:30

Полуфинал 
12 марта, 19:30

Матч за 3-е место 
13 марта, 14:30

Финал 
13 марта, 19:30

Итоговая классификация 

 команда, в чемпионате мира 2011 выступающая как «команда Канады» (Team Canada)

Награды 
 Команды всех звёзд (All-Stars teams)

По результатам точности бросков (в процентах) игроков в матчах кругового этапа на каждой позиции определяются две команды: лучший игрок входит в первую команду, второй по рейтингу — во вторую.

 Ross Harstone Sportsmanship Award
(Приз имени Росса Хардстона за воплощение спортивного духа)
  Джим Коттер

 Scotty Harper Award
(Приз имени Скотти Харпера за лучшую публикацию о кёрлинге)
 Jim Henderson, журналист SWEEP Magazine, за лучшую историю о кёрлинге, опубликованную в 2010 году (получил приз в третий раз — ранее получал в 2007 и 2008)

 Paul McLean Award
(Приз имени Пола Маклина за лучшее освещение чемпионата в СМИ)
 Michael Burns Jr., в течение многих лет официальный фотограф Ассоциации кёрлинга Канады

 Hec Gervais Most Valuable Player Award
(Приз самому ценному игроку имени Гектора Жерве)
  Джон Мид

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата (в веб-архиве web.archive.org по состоянию на 1 апреля 2011)
 Страница чемпионата на сайте Ассоциации кёрлинга Канады
 Tankard Times — ежедневная газета чемпионата, доступна для просмотра в PDF-формате (10 выпусков) (в веб-архиве, по состоянию на 16 марта 2011)
 Страница чемпионата на сайте CurlingZone

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 2011

2011
Спортивные соревнования в Лондоне (Онтарио)
Спорт в Канаде в 2011 году
Март 2011 года